

Patronymie 

 Fred Mella (1924-2019), ténor et soliste français ;
 Juan Vázquez de Mella (1861-1928), homme politique, écrivain et philosophe traditionaliste espagnol ;
 Michel Mella (1950-), chanteur de générique, adaptateur et comédien de doublage français ;
 Ramón Matías Mella (1816-1864), homme politique, héros national de la République dominicaine ;
 René Mella (1926-2019), chanteur français ;
 Ricardo Mella (1861-1925), pédagogue, écrivain, penseur et militant espagnol ;
 Ricardo Mella Serrano (1889-1958), ingénieur et homme politique socialiste espagnol (fils de Ricardo Mella) ;
 Urania Mella Serrano (1900-1945), femme politique espagnole (fille de Ricardo Mella).

Toponymie 

 Mella était un ancien département de la république cisalpine, de la république italienne.
 Mella est une rivière en Italie, affluent du Pô.
 Azzano Mella est une commune italienne de la province de Brescia.
 Castel Mella est une commune italienne de la province de Brescia.
 Bagnolo Mella est une commune italienne de la province de Brescia.
 Mella, une municipalité de Cuba dans la province de Santiago de Cuba

Cuisine 
 La Mella est le nom kabyle des bradj, une pâtisserie algérienne.